Старый Борок — название нескольких населённых пунктов:
 Старый Борок — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Старый Борок — деревня в Бежецком районе Тверской области.